Рахмат:

 Рахмат, Мохамед (1938—2010) — малайзийский политический деятель, бывший Министр информации Малайзии.
 Рахмат Али (1897—1951) — пакистанский националист, публицист.
 Рахмат Файзи (1918—1988) — писатель, народный писатель Узбекской ССР (1978).